Boris Tadić (1958) – politico serbo
 Dario Tadić (1990) – calciatore bosniaco naturalizzato austriaco
 Dušan Tadić (1988) – calciatore serbo
 Igor Tadić (1986) – calciatore svizzero di origine serba
 Josip Tadić (1987) – calciatore croato
 Milan Tadić (1970) – ex pallanuotista serbo
 Tadija Tadić (1999) – cestista serbo
 Zoran Tadić (1941-2007) – regista e sceneggiatore croato